Kadokawa (japanska: 角川, ”Hörnflod”) kan syfta på flera saker:
 Kadokawa Eiga – ett japanskt filmbolag (tidigare Daiei)
 Kadokawa Shoten – ett japanskt bokförlag
 Kadokawa (konglomerat) – ett japanskt förlagskonglomerat som inkluderar bland annat de båda ovanstående bolagen
 Kadokawa (flod) – ett vattendrag i Uozu, Toyama prefektur
 Kadokawa (namn) – ett japanskt familjenamn

Exakt samma tecken kan också läsas Tsunokawa eller Tsunogawa, vilket är namnet på flera andra vattendrag och platser i Japan.